State Fair steht für:

 State Fair (Volksfest), jährliche US-amerikanische Veranstaltungen
 State Fair (Musical) (Broadway, 1996)
 State Fair, Originaltitel des US-amerikanischen Musicalfilms Jahrmarkt der Liebe (1945)
 State Fair, Originaltitel der US-amerikanische Filmkomödie Jahrmarktsrummel (1933)